Nes kommun kan avse:
 Nes kommun, Norge, före 2020 Nes kommun, Akershus
 Nesbyens kommun i Norge, före 2020 Nes kommun, Buskerud
 Nes kommun, Hedmark fylke, fd kommun som slogs samman med Ringsaker 1964
 Nes kommun, Färöarna